Unter dem Begriff Tenesmus (Plural: Tenesmen) versteht man

 schmerzhaften Stuhldrang (Tenesmus ani, Tenesmus alvi, Stuhlzwang)
 schmerzhaften Harndrang (Tenesmus vesicae)